Sanda Toma ist der Name folgender Personen:

* Sanda Toma (Schauspielerin) (* 1934), rumänische Schauspielerin 
 Sanda Toma (Ruderin) (* 1956), rumänische Ruderin
 Sanda Toma (Kanutin) (* 1970), rumänische Kanutin